CFPA peut désigner :
 Centre de formation, de perfectionnement et d'assistance en France ;
 Centre de formation professionnelle arts à Genève ;
 Compagnie française des pétroles Algérie, une compagnie pétrolière disparue.